Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Amérique sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités 
Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
 Liste du patrimoine mondial en Amérique
 Patrimoine culturel immatériel
 Listes localisées :
 Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique
 Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Asie et Océanie
 Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Europe

Lien externe 
 

+Amérique
Liste en rapport avec l'Amérique
Liste de lieux géographiques
Liste de pays
Culture en Amérique